Vladislao es un nombre propio masculino de origen eslavo. Si bien se halla en estrecha relación con el nombre eslavo “Ladislao”, éstos no son equivalentes. Comúnmente sus versiones en otros idiomas suelen ser la polaca de Władysław, la rusa de Владислав, la húngara de Ulászló o László, y las latinas o anglosajonas de Vladislaus o Vladislav.

Personajes

Monarcas
Vladislao I de Bohemia (1065–1125), Duque de Bohemia.
Vladislao I de Polonia  (1260 - 1333). Duque de Polonia. 
Vladislao II el Desterrado  (1105 –  1159), Gran Duque de Polonia.
Vladislao II de Polonia  (1350 - 1434). Gran Duque de Lituania y Rey de Polonia.
Vladislao el Blanco (1327 - 1388), Duque de Gniewkowo y Bohemia. Abad de la Abadía de Pannonhalma en Hungría.
Vladislao III Jagellón (1424 - 1444). Rey de  Polonia y Rey de Hungría.
Vladislao II de Bohemia y Hungría (1456 - 1516), Rey de Hungría y Rey de Polonia.
Vladislao IV Vasa  (1595 - 1648). Zar de Rusia y Rey de la Mancomunidad polaco-lituana.
Vladislao I de Valaquia (-1377), voivoda de Valaquia.
Vladislao II de Valaquia (-1456), voivoda de Valaquia.

Otros personajes relevantes
Vladislao Cap, futbolista argentino.
Vladislav Ardzinba, político abjasio, primer presidente de la no reconocida, pero independiente de facto, República de Abjasia, República autónoma separatista de Georgia de 1994 a 2005.
Vladislav Vólkov, ingeniero y cosmonauta soviético nacido en 1935 en Moscú y fallecido en el espacio a bordo de la nave Soyuz 11.
Vladislav Tkachov, Gran Maestro Internacional de ajedrez franco-ruso-kazaco.
Władysław Gomułka, Presidente del Partido Comunista Polaco entre 1956 y 1970 

Nombres masculinos
Nombres eslavos
Nombres polacos